DEH steht für:
 ΔΕΗ (Dimosia Epichirisi Ilektrismou), das staatliche griechische Energieversorgungsunternehmen
 Department of the Environment and Heritage der australischen Regierung
 Directorate of Engineering and Housing des Militärs der Vereinigten Staaten (Standort-Infrastruktur-Abteilung des United States Army Corps of Engineers, also des Hauptkommandos der US-Armee für Bau- und Pionierwesen) (auf jener Seite auch Unterabschnitt (4) zu: DEH - Directorate of Engineering and Housing!) 
 Division of Environmental Health

deh steht für:
 Dehwari (ISO-639-3-Code), Varietät der persischen Sprache

DEH